Il gigabit è l'unità di misura che rappresenta un miliardo di bit e viene abbreviata con la sigla Gbit o Gb (da non confondere con gigabyte o GB, dove un byte corrisponde a 8 bit).

Descrizione 
Questa unità di misura è spesso utilizzata, assieme al megabit ed al kilobit, in rapporto al tempo (in secondi) per il calcolo della velocità di trasmissione di segnali digitali, usata soprattutto per calcolare la velocità di un dato download.
Al giorno d'oggi, il Gbit/s è una unità di misura molto usata, insieme al Mbit/s, per indicare la velocità di trasmissione dati nelle reti informatiche. Un tipico esempio è la Gigabit Ethernet.

Conversioni

Voci correlate
 Bit (informatica)
 gibibit
 gigabyte
 gigabit per secondo

Altri progetti

Unità di informazione